Repubblica – forma di governo a democrazia rappresentativa
La Repubblica – dialogo di Platone
la Repubblica – quotidiano italiano
Repubblica TV – rete televisiva italiana all-news
Republica – gruppo techno-pop punk rock inglese
Repubblica – stazione della Linea A della Metropolitana di Roma
Repubblica – stazione della Linea 3 della Metropolitana di Milano
Repubblica (REPUBLIKA) – partito politico della Slovacchia

Pagine correlate
Piazza della Repubblica